imię żeńskie, patrz Noemi
 Trinity McCray – amerykańska wrestlerka występująca pod pseudonimem Naomi